Joji ist der Familienname folgender Personen:

 Marampudi Joji (1942–2010), indischer Theologe und römisch-katholischer Erzbischof

Joji bezeichnet außerdem:

 Künstlername des australischen Musikers George Miller (Musiker)

Jōji ist:
 Jōji, ein japanischer männlicher Vorname